Hickory Hills (Illinois)
 Hickory Hills (Mississippi)
 Hickory Hills (Pennsylvanie)
 Hickory Hills (Virginie)